Lista över 50 kommuner i provinsen Pesaro e Urbino i Italien.

Sju kommuner (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria och Talamello) överfördes till provinsen Rimini den 15 augusti 2009, efter folkomröstningar 2006.

Nuvarande kommuner

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Källor 

 
Kommuner i provinsen Pesaro e Urbino